Курдманш може да се односи на:

 Курдманш (Ер), насељено место у Француској, у департману Ер
 Курдманш (Сарт), насељено место у Француској, у департману Сарт